Майоровка — топоним:

Казахстан 
Майоровка — до 2018 г. название села Егинды в Нуринском районе Карагандинской области.

Россия
 Майоровка — деревня в Измалковском районе Липецкой области
 Майоровка — деревня в Горьковском районе Омской области, упразднена в 1960-е годы.
 Майоровка — река в Ханты-Мансийском АО.

Украина 
 Майоровка — село в Новобугском районе Николаевской области.
 Майоровка — село в Чутовском районе Полтавской области.
 Майоровка — село в Кролевецком районе Сумской области.